Bloedheet kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Bloedheet (album), een studioalbum van Gerard Joling
Bloedheet (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk